Jantunen ist der Familienname folgender Personen:

 Marko Jantunen (* 1971), finnischer Eishockeyspieler
 Pertti Jantunen (* 1952), finnischer Fußballspieler